Yanglin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanglin (socken i Kina, lat 27,96, long 112,49), Hunan, 
 Yanglin (socken i Kina, lat 26,97, long 110,90), Hunan, 
 Yanglin (socken i Kina, lat 29,11, long 113,39), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar